Ваилуа — водопад, расположенный на реке Ваилуа на острове Кауаи, входящем в Гавайский архипелаг.
Имеет две основные струи и высоту 24 метра.

К месту падения водопада существует спуск, который, однако, является скользким, грязным и опасным для жизни. Некоторые туристы натягивают вдоль пути верёвки, но местные чиновники с каждым разом их обрезают. В древние времена, гавайцы прыгали с вершины водопада, чтобы доказать своё мужество. Невдалеке существует ещё один водопад под названием Опаекаа.

Водопад Ваилуа показан во вступительных титрах американского телесериала «Остров фантазий».

Литература 
 

Водопады Гавайев
Бассейн Тихого океана